Чеховице-Дзедзице:

 Чеховице-Дзедзице — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Бельский повят.
 Чеховице-Дзедзице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство.